Bob Abernethy (footballer) (1900-1969), Australian football-speler
Bob Abernethy (journalist) (1927-2020), Amerikaans journalist